Célula NK
35100 1991 NK - um asteróide

Clubes eslovenos
NK Domžale
NK Inter Zaprešić
NK Olimpija Ljubljana

Desambiguações de siglas